Nositelky jména Eleonora Kastilská:

 Eleonora Kastilská (1202–1244), aragonská, valencijská a mallorská královna
dcera kastilského krále Alfonse VIII. a manželka aragonského krále Jakuba I.
 Eleonora Kastilská (1241–1290), anglická královna
dcera kastilského krále Ferdinanda III. a manželka anglického krále Eduarda I.
 Eleonora Kastilská (1256–1275), 
dcera kastilského krále Alfonse X. 
 Eleonora Kastilská (1307–1359), aragonská královna
dcera kastilského krále Ferdinanda IV. a manželka aragonského krále Alfonse IV.
 Eleonora Kastilská (1363–1416), navarrská královna
dcera kastilského krále Jindřicha II. a manželka navarrského krále Karla III.
 Eleonora Kastilská (1498–1558), královna portugalská a francouzská, příslušnice Habsburské dynastie
dcera kastilské královny Jany I. a manželka portugalského krále Manuela I. a později francouzského krále Františka I.